

W mechanice i budownictwie 
 klucz – przedmiot służący do otwierania zamków lub kłódek
 klucz (inaczej: zwornik) – w architekturze: jeden z klińców w łuku arkady, w łuku sklepiennym
 klucz – nazwa różnych typów narzędzi technicznych, służących do przykręcania i odkręcania śrub i nakrętek, obejmująca m.in.:
 klucze regulowane
 klucze stałe do śrub z łbem sześciokątnym, w tym klucz płaski, klucz nasadowy, klucz półotwarty
 klucze hakowe do nakrętek rowkowych
 klucze trzpieniowe do śrub z wgłębieniami na trzpień, w tym wkrętaki, wkrętaki zegarmistrzowskie, klucze imbusowe (inaczej ampulowe)
 klucze z mechanizmem ułatwiającym dokręcanie lub odkręcanie śrub, w tym klucz pneumatyczny
 klucze z mechanizmem umożliwiającym pomiar momentu siły, klucze dynamometryczne

W informatyce i elektronice 
 w relacyjnych bazach danych:
 klucz główny – wybrany klucz potencjalny
 klucz potencjalny – zestaw atrybutów encji, jednoznacznie identyfikujący każdą krotkę tej relacji
 klucz – w kryptografii: informacja umożliwiająca wykonywanie pewnej czynności kryptograficznej
 klucz szyfrujący – w kryptologii: blok danych służący do szyfrowania informacji.
 klucz – w elektronice: klucz elektroniczny.
 klucz USB
 klucz telegraficzny – urządzenie służące do przerywania (kluczowania) obwodu elektrycznego
 klucz sprzętowy – zabezpieczenie używane w zamkniętym oprogramowaniu

W muzyce 
 klucz – w muzyce znak graficzny, wyznaczający położenie na pięciolinii jednego dźwięku
 klucz C, klucz sopranowy, klucz mezzosopranowy, klucz altowy, klucz tenorowy
 klucz F, klucz barytonowy, klucz basowy, klucz subbasowy (kontrabasowy),
 klucz G, klucz wiolinowy, klucz dyszkantowy
 klucz – element instrumentów strunowych służący do strojenia
 Klucz – album polskiego zespołu Maanam
 Klucz – album warszawskiego zespołu Hemp Gru

Formacje w powietrzu 
 klucz – w lotnictwie: najmniejsza formacja, licząca trzy samoloty.
 klucz – w ornitologii: charakterystyczna formacja tworzona podczas wędrówki przez migrujące ptaki.

Pozostałe 
 klucz – kilka posiadłości ziemskich należących do jednego właściciela, zorganizowanych w jeden organizm gospodarczy
 klucz – w zoologii, botanice i mineralogii: wykaz zawierający systematykę (np. roślin), służący do ich oznaczania
 klucz zjazdowy – technika zjazdu jedynie z użyciem liny,
 klucz – element znaków chińskich, według których układane są słowniki pisma chińskiego
 klucz – założenie, na którym oparto sposób prowadzenia lub rozstrzygania spraw
 klucz – chwyt w zapasach

Miejscowość w Bułgarii 
 Klucz – wieś w obwodzie Błagojewgrad

Miejscowości w Polsce 
 Klucz – część miasta Szczecin
 Klucz – część wsi Majdan Nowy w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Klucz – część wsi Żdanów w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Klucz – osada wsi Lgińw woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Wschowa
 Klucz – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Ujazd
 Klucz – osada wsi Wełnin w woj. świętokrzyskim, w pow.buskim, gminie Solec-Zdrój

Miejscowość w Rosji 
 Klucz – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też